Asiatosuchus — вимерлий рід крокодилоподібних крокодилів, що жили в Євразії в палеогені. Багато палеогенових крокодилів з Європи та Азії були віднесені до Asiatosuchus, оскільки рід був названий у 1940 році. Ці види мають узагальнену крокодилячу морфологію, яка проявляється плоскими трикутними черепами. Особливістю, яка традиційно об'єднує ці види в рід Asiatosuchus, є широке з'єднання або симфіз між двома половинами нижньої щелепи. Нещодавні дослідження еволюційних зв’язків ранніх крокодилів разом із більш ретельними дослідженнями морфології викопних зразків припускають, що лише перший названий вид Asiatosuchus, A. grangeri з еоцену Монголії, належить до роду. Більшість видів зараз розглядаються як nomina dubia або «сумнівні назви», що означає, що їхні типові зразки не мають унікальних анатомічних особливостей, необхідних для виправдання їх класифікації як окремих видів. Інші види, такі як "A." germanicus і "A." depressifrons все ще вважаються дійсними видами, але вони не утворюють еволюційного угруповання з A. grangeri, що виправдовувало б їх об’єднання в рід Asiatosuchus.

Примітки 

Роди плазунів
Фауна палеоцену
Фауна еоцену